Шлайц () — топоним, встречающийся в Германии.

 Шлайц — город в Германии, районный центр, расположен в земле Тюрингия.
 Шлайц — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.